Глу́зман — еврейская фамилия (дословно: стекольщик).

Известные носители 
 Глузман, Александр Владимирович (род. 1955) — советский, украинский и российский педагог, политик.
 
 Глузман, Даниил Фишелевич (род. 1936) — онкогематолог и молекулярный биолог, доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии Украины, сын Ф. А. Глузмана.
 Глузман, Илья Самойлович (1907—1971) — советский учёный в области вычислительной техники и железнодорожного транспорта, лексикограф.
 Глузман, Леонид Аристархович (псевдоним Пчёлкин, 1924—2004) — советский и российский кинорежиссёр.
 Глузман, Любовь Давидовна (1899—1979) — украинский советский химик-технолог, доктор технических наук.
 Глузман, Михаил (род. 1967) — советский, украинский и австралийский шахматист.
 Глузман, Моисей Харитонович (Хаскелевич) (1907—1989) — советский химик-органик и фармацевт.
 Глузман, Семён Фишелевич (род. 1946) — украинский психиатр, правозащитник, диссидент, сын Ф. А. Глузмана.
 Глузман, Фишель Абрамович (1904—1987) — украинский советский патофизиолог, онкогематолог, доктор медицинских наук.